Є бачення, що в індустрії відеоігор у 2023 році буде випущено велика кількість нових відеоігор.

Релізи обладнання

Релізи гри

Серія з новими записами 
Серії з новими частинами включають Alan Wake, Ark, Avatar, Backbone, Baldur's Gate, Bomberman, Darkest Dungeon, Diablo, Disgaea, Dungeons, Everspace, Final Fantasy, Flashback, For the King, Forza, Fuga: Melodies of Steel, Homeworld, House Flipper, Layers of Fear, The Legend of Zelda, Kerbal Space Program, Kona, Metal Slug, Minecraft, Payday, Poppy Playtime, RoboCop, Spider-Man, Spirit Hunter: Death Mark, STALKER, Street Fighter, The Texas Chainsaw Massacre, Warhammer і The Wolf Among Us .

Січень–Березень

Квітень–Червень

Жовтень–Грудень

Позапланові випуски

Фільми та телевізійні випуски на основі відеоігор

Зауваження

Примітки 

Відеоігри за роком
2023 у відеоіграх
Сторінки з неперевіреними перекладами